Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Hall of Fame Tennis Championships 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Roger-Vasselin se rozhodl události nezúčastnit. Spoluhráčem Mahuta se stal Ukrajinec Serhij Stachovskyj, s nímž odešel poražen v semifinále od Erlicha a Rama.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená australská dvojice Chris Guccione a Lleyton Hewitt, když ve finále zdolali zkušený izraelsko-americký pár Jonatan Erlich a Rajeev Ram po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Guccione si tak připsal druhý a Hewitt třetí deblový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Adil Shamasdin (čtvrtfinále)
  Matthew Ebden /  Samuel Groth (čtvrtfinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2014
Tenis v USA v roce 2014